Satawan (auch Satowan oder Satauan) ist ein Atoll im Pazifischen Ozean. Geographisch gehört es zur Inselgruppe Mortlock Islands im Archipel der Karolinen und politisch zur Inselregion Mortlocks im Bundesstaat Chuuk der Föderierten Staaten von Mikronesien.

Nach der Volkszählung 2010 hat das Atoll eine Einwohnerzahl von 2220. Von der Gesamtfläche von 419 km² (mit der Lagune) entfallen nur 5,1 km² auf die Landfläche.

Inseln 
Die nachstehende Auflistung von 33 benannten Inseln (Motus) ist unvollständig. Sie beginnt im Norden mit Moch (More) östlich des North Channel und setzt sich im Uhrzeigersinn fort:

Die südlichste Insel ist die im Südosten gelegene Insel Ta, eine der vier bewohnten Hauptinseln und Gemeindezentren. Ta ist gleichzeitig mit 8,8 km Länge (Luftlinie) die bei weitem längste Insel, obwohl sie an ihrer breitesten Stelle im Südwesten kaum 400 Meter breit ist.

Kaum 500 Meter östlich/nordöstlich von Ta liegt die namensgebende Hauptinsel des Atolls, Satawan, gleichzeitig flächengrößte und östlichste Insel des Atolls.

Westlichste Insel ist Kuttu, ebenfalls bewohnt und Gemeinde.

Die nördlichste Insel des Atolls ist die unbewohnte Insel Alengarik im Nordwesten.

Moch (More), die vierte der bewohnten Inseln, liegt ebenfalls im Nordwesten.

Erste Sichtungen durch Europäer 
Am Morgen des 28. November 1795 erreichte das britische Handelsschiff Young William unter seinem Kapitän James Mortlock das Gebiet um Satawan und umfuhr die Insel südlich. Mortlock fertigte eine Planskizze der gesichteten Inseln an und gab die Position des südöstlichen Punktes des Atolls (heute Satawan bzw. Satowan) Atolls als 5°17′N, 153°28′E an, was für die technischen Möglichkeiten der damaligen Zeit eine recht genaue Messung war.

Möglicherweise war Satawan zwei Jahre zuvor von der Britannia, unter Captain William Raven, gesichtet worden. Das gesamte Chuuk-Atoll wurde erstmals 1616 auf einer Expedition der beiden Holländer Willem Cornelisz Schouten und Jacob Le Maire entdeckt und 1643 von Abel Tasman und 1790 von einem Captain Wilkinson besucht.

Verwaltung 
Auf das Atoll Satawan entfallen vier der insgesamt 40 Gemeinden des Staates Chuuk. Sie sind nach den vier Hauptinseln des Atolls benannt, die gleichzeitig die vier größten und die einzig bewohnten des Atolls sind:

Einzelnachweise 

Inselgruppe (Chuuk)
Inselgruppe (Pazifischer Ozean)
Inselgruppe (Australien und Ozeanien)
Atoll